Андрей Викторович Букетов (; род. 2 октября 1973, с. Тютьков) — украинский ученый в области материаловедения и технологии полимерных композиционных материалов. Доктор технических наук (2007). Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2020).

Биография 
Родился в селе Тютьков ныне Тернопольского района Тернопольской области (Украина).

Окончил Тернопольский педагогический институт (1995, ныне национальный педагогический университет). Работал учителем трудового обучения в Иосифовской общеобразовательной школе (1995, Тернопольский район).

С 2001  года — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор (2008) кафедры компьютерно-интегрированных технологий Тернопольского национального технического университета.

С 2012 года — Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2008), стипендиат Кабинета Министров Украины для молодых ученых (2005——2007), В 2013 года — избран академиком подъемно-транспортной Академии наук Украины.

2019 года — Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники 2019 года (указ президента Украины №4/2020).

Научная деятельность 
По результатам его исследований опубликовано более 450 научных работ, в том числе 12 монографий, три учебных пособия с грифом МОН, 200 статей в зарубежных и отечественных профессиональных журналах (41 входят в базу данных Scopus), 132 патента Украины.

Под научным руководством Букетова А.В. защитились 11 кандидатов технических наук и 1 доктор технических наук.

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2019).

См. также 
 Стухляк, Пётр Данилович

Примечания

Литература 
 Левицький В. Букетов Андрій Вікторович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2010. — Т. 4 : А — Я (додатковий). — С. 80—81. — ISBN 978-966-528-318-8.

Ссылки 
 Букетов Андрій Вікторович  // Херсонська державна морська академія

Изобретатели Украины
Выпускники Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка